It's Not Something But It Is Like Whatever è un album della band Errors.

Tracce

Collegamenti esterni